Tamarack (Minnesota), een kleine plaats in de Amerikaanse staat Minnesota
 Tamarack Resort, een wintersportgebied in de Amerikaanse staat Idaho

Plantensoorten 
 Larix laricina, een Amerikaanse larikssoort die bekendstaat als tamarack
 Pinus contorta subsp. murrayana, een ondersoort van de Amerikaanse draaiden die bekendstaat als Tamarack Pine

Zie ook 
 Tamarac, een stad in de Amerikaanse staat Florida